

Досадашњи избори

Број избора по играчима

Број изабраних играча по клубовима

Види још 
 Идеални тим Евролиге у кошарци
 Идеални тим Еврокупа у кошарци
 Идеална стартна петорка Јадранске лиге у кошарци

Спољашње везе 

 Званичан сајт ФИБА Лиге шампиона

Појединачне награде ФИБА Лиге шампиона